Stati Uniti d'America
 Blountsville – città della Contea di Blount, Alabama
 Blountsville – città della Contea di Henry, Indiana